USS Bush ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos en memoria de William Sharp Bush. 

 , destructor de clase Wickes que estuvo activo entre 1919 y 1922.
 , destructor de clase Fletcher que sirvió desde 1943 hasta que fue hundido en Okinawa, el 6 de abril de 1945.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos